W20 steht für:
 zwanzigseitiger Spielwürfel, siehe Spielwürfel #Die Standard-Würfel
 Women20